Evenki puede referirse a:

Evenki etnia en China y Rusia.
Evenki población de Mongolia interior
Evenki sumo étnico de Mongolia interior.
Evenki idioma hablado en China,Rusia y Mongolia.
Evenki grupo de lenguas habladas en el este de Siberia y Manchuria.